Der Stabhochsprung der Frauen bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2007 wurde am 26. und 28. August 2007 im Nagai-Stadion der japanischen Stadt Osaka ausgetragen.

In diesem Wettbewerb errangen die russischen Stabhochspringerinnen mit Gold und Bronze zwei Medaillen.
Weltmeisterin wurde die aktuelle Olympiasiegerin, Titelverteidigerin, Vizeweltmeisterin von 2003, amtierende Europameisterin Vizeeuropameisterin von 2002 und Weltrekordinhaberin Swetlana Feofanowa.
Rang zwei belegte die Tschechin Kateřina Baďurová.
Bronze ging an die Weltmeisterin von 2003, Olympiazweite von 2004, und Europameisterin von 2002 Swetlana Feofanowa.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

Es wurden folgende vier Landesrekorde aufgestellt:
 4,50 m – Naroa Agirre (Spanien), Qualifikation (Gruppe A) am 26. August
 4,35 m – Minna Nikkanen (Finnland), Qualifikation (Gruppe A) am 26. August
 4,75 m – Kateřina Baďurová (Tschechien), Finale am 28. August
 4,70 m – Vanessa Boslak (Frankreich), Finale am 28. August

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
26. August 2007, 20:00 Uhr

33 Teilnehmerinnen traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationshöhe für den direkten Finaleinzug betrug 4,55 m. Zwölf Athletinnen übertrafen diese Marke (hellblau unterlegt), die am übernächsten Tag das gemeinsame Finale bestritten.

Gruppe A 

In der Qualifikation aus Gruppe A ausgeschiedene Stabhochspringerinnen:

Gruppe B

Finale 
28. August 2007, 19:30 Uhr

Weblinks 
 11th IAAF World Championships in Athletics (englisch), abgerufen am 9. November 2020
 Women Pole Vault Athletics XI World Championship 2007 Osaka (JPN) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 9. November 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Women Pole Vault, Osaka 2007, S. 318 (PDF; 10,3 MB, englisch), abgerufen am 9. November 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Stabhochsprung der Frauen
Leichtathletikwettbewerb in Osaka